Herpobasidium är ett släkte av svampar. Enligt Catalogue of Life ingår Herpobasidium i familjen Eocronartiaceae, ordningen Platygloeales, klassen Pucciniomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Platygloeaceae, ordningen Ustilaginales, klassen Tremellomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Herpobasidium